Barykada Wolności (grupa konspiracyjna)
 Barykada Wolności (pismo)

Zobacz też